Amerikai Egyesült Államok
 Monmouth (Illinois)
 Monmouth (Indiana)
 Monmouth (Iowa)
 Monmouth (Kalifornia)
 Monmouth (Kansas)
 Monmouth (Maine)
 Monmouth (Oregon)
 Egyesült Királyság
 Monmouth (Wales)